Ian hace referencia a varios artículos:

Personas
Ian Hill, bajista de la banda heavy metal Judas Priest;
Ian Smith (desambiguación)
Ian Wright

Nombres masculinos